Manduví puede referirse a:

 Ageneiosus valenciennesi: una especie de pez gato de la familia Auchenipteridae;
 Arachis batizocoi: una especie herbácea, perenne, nativa de Bolivia y de Paraguay.